Lexie Beth (Maracaibo; 7 de enero de 1992) es una actriz pornográfica transexual venezolana.

Biografía 
Nació como Alejandro Chacón en la ciudad de Maracaibo y se comenzó a llamar Lexiebeth, combinando su apodo "Lex" con el nombre de su mejor amiga "Yulibeth" y a partir de allí vinieron los cambios físicos transcendentales. Aunque nació como hombre, toda su vida sintió que quería ser mujer. La decisión no fue controversial para su familia, debido a que dirigían un negocio de estilismo frecuentado por travestis.

A los 19 años viajó a Caracas para colocarse 600 cc de senos, implantes en los glúteos y una sustancia que diera un aspecto más femenino a su mentón y a sus pómulos.

Después de tener algunos problemas en la universidad, ahora es una exitosa, poderosa, hermosa, trendsetter mujer trans que ve hora solo ve rectángulos caros y en euros.

Carrera 
Chacón es conocida como "La Catira de la 2", apodo que hace referencia a la Circunvalación 2 de Maracaibo, calle donde trabajó como travesti ofreciendo servicios sexuales en su ciudad natal. Comenzó con esta labor en la calle 5 de julio, pero por motivos de seguridad se mudó a la C2.
Actualmente reside en Ámsterdam.

Enlaces externos 

 
 
 

Actrices pornográficas de Venezuela
Maracaiberos
Personas trans de Venezuela